Станисла́в Яни́цкий:
  (1872—1939) — польский государственный деятель.
 Яницкий, Станислав (род. 1933) — польский писатель, сценарист, критик.
 Яницкий, Станислав Людвигович (1797—1855) — польский математик, инженер и педагог, автор ряда научных трудов.
  (1836—1888) — польский инженер-строитель, гидролог, изобретатель.